De Duitse voetbalclub Hamburger SV speelt sinds 1960 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Hamburger SV

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Hamburger SV
Hamburger SV